Evans-Gletscher ist der Name folgender Gletscher in der Antarktis:
* Evans-Gletscher (Ostantarktika), Gletscher im Transantarktischen Gebirge
 Evans-Gletscher (Westantarktika), Gletscher auf der Antarktischen Halbinsel